Соревнования в прыжке в высоту у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 8 и 10 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в прыжке в высоту являлась Рут Бейтия из Испании. Она не защищала свой титул, так как завершила спортивную карьеру в октябре 2017 года.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 1,92 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 8 августа 2018 года. В сектор вышли 25 участниц. Главной неожиданностью квалификации стала неудача итальянки Елены Валлортигары. В 2018 году она показывала стабильно высокие результаты, впервые в карьере прыгнула выше 2 метров — 2,02 м (второе место в мировом рейтинге), а в Берлине осталась за чертой финалистов, не взяв 1,90 м.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в высоту у женщин состоялись 10 августа 2018 года. Безоговорочным фаворитом чемпионата считалась россиянка Мария Ласицкене, выступавшая в качестве нейтрального атлета. За последние два года она не смогла выиграть только один старт из 48. В 2018 году Мария семь раз брала высоту 2 метра и выше, в то время как все остальные соперницы по финалу вместе взятые — лишь один. Этот единственный прыжок на 2,00 м принадлежал Миреле Демиревой из Болгарии — именно она нанесла единственное поражение Ласицкене и стала ей главной соперницей на чемпионате Европы.

Болгарская легкоатлетка после удачной попытки на 1,94 м приняла решение пропустить 1,96 м и 1,98 м. В результате на высоте 2,00 м она соперничала только с Ласицкене, но шла в протоколе на пятом месте. Россиянка преодолела 2,00 м со второй попытки, представительница Болгарии — с третьей и сразу поправила своё положение, войдя в число призёров. Обе девушки следом пытались покорить 2,04 м (рекорд соревнований), но безрезультатно.

Двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене впервые выиграла летнее континентальное первенство. До этого её лучшим достижением была серебряная медаль, добытая четырьмя годами ранее. Несмотря на победу, она осталась крайне недовольна собственным выступлением, главным образом показанным результатом.

Серебряная медаль Мирелы Демиревой оказалась единственной для Болгарии на чемпионате Европы 2018 года. Бронзу с лучшим результатом в сезоне (1,96 м) завоевала Мари-Лоренс Юнгфляйш из Германии.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки